Se også 337 (tal)

Begivenheder 
 6. februar - Pave Julius 1. indleder sin embedsperiode

Født

Dødsfald

Sport

Eksterne henvisninger 

 
37
Artikler om enkelte år